Gunung Hudah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Hudah (berg i Indonesien, lat 4,82, long 96,18), Aceh, 
 Gunung Hudah (berg i Indonesien, lat 4,81, long 96,17), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar